Местр може да се отнася за:
 Жозеф дьо Местр (1753-1821), савойски философ
 Казимир Местр (1867-1957), френски изследовател
 Ксавие дьо Местр (1763-1852), савойски писател